«Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на край света» (, ) — полнометражный анимационный фильм 2008 года производства студии «Toons’N’Tales», премьера которого состоялась в Германии 2 октября 2008 года.

Сюжет 
Юный Джаспер жил на Южном Полюсе — это была его родина, дом его родных и друзей. Но герой мультфильма не мог усидеть на месте — его всегда притягивали не известные ему дальние страны. И, невзирая на насмешки окружающих, пингвинёнок верил в свою мечту.

И вот как-то раз судьба подарила-таки ему шанс: познакомившись с попугаем Какапо, жителем южных широт, Джаспер решил отправиться познавать неведомый ему мир. Вместе со своим братом Джуниором он оказывается на борту круизного судна, где, как вскоре выяснится, царствует злой доктор Блок, большой любитель экспериментов ради обретения огромного богатства и могущества. Вместе с дочерью капитана судна Эммой герои включаются в борьбу с вредным доктором и Джаспер доказал остальным, какой на самом деле мир.

Озвучивание

Рецензии 
 Olivier Bachelard. A l’aventure!  abusdecine.com
 Bianka Piringer. Jasper und das Limonadenkomplott. cinefacts.de
 Renee Schonfeld. Jasper: Journey to the End of the World . commonsensemedia.org
 Katharina Gärtner. Ein kleiner Pinguin entdeckt die große Welt . Filmreporter.de
 Joachim Kurz. Kleiner Pinguin, ganz groß . kino-zeit.de
 Eckart Fingberg. JASPER UND DAS LIMONADENKOMPLOTT . moviemaze.de
 Nicolas Gilson. Jasper, Pingouin Explorateur . ungrandmoment.be, 09/02/2010.

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы 2008 года
Мультфильмы о пингвинах
Мультфильмы Германии
Мультфильмы Франции
Фильмы Германии 2008 года
Фильмы Франции 2008 года